Градско — топоним:
 в Болгарии:
 Градско — село в Сливенской области;
 в Республике Македония
 Градско — община;
 Градско — село в общине Градско.